Il singolare del Nielsen Pro Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Brian Dabul era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Robby Ginepri.

James Blake ha battuto in finale Bobby Reynolds 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Michael Russell (quarti di finale)
 James Blake (campione)
 Donald Young (semifinali)
 Gō Soeda (primo turno)

  Bobby Reynolds (finale)
  Brian Dabul (primo turno)
  Paul Capdeville (quarti di finale)
  Rik De Voest (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Nielsen Pro Tennis Championships 2011